Кубок Казахстану з футболу 2018 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Титул вдруге поспіль здобув Кайрат.

Календар

Груповий раунд 
Матчі пройдуть з 18 по 26 березня 2018 року.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 травня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/27 червня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Офіційний сайт 

2018
Казахстан
2018 у Казахстані